Grupp E i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 14 juni till 24 juni 2010. I gruppen spelade Nederländerna, Danmark, Japan och Kamerun. 

Vinnaren av denna grupp, Nederländerna, möter tvåan Slovakien från Grupp F i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, Japan, möter vinnaren Paraguay från Grupp F i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Nederländerna mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=NED-DEN
|nr       = 9
|bild     = NED-DEN 2010-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Daniel Agger   Dirk Kuyt 
|mål2     = 
|arena    = Soccer City
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 83465
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Wesley Sneijder
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Japan mot Kamerun 

{{Resultat med trupp|id=JPN-CMR
|nr       = 10
|bild     = JPN-CMR 2010-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Keisuke Honda 
|mål2     = 
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 30620
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Keisuke Honda
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Nederländerna mot Japan 

{{Resultat med trupp|id=NED-JPN
|nr       = 25
|bild     = NED-JPN 2010-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Wesley Sneijder 
|mål2     = 
|arena    = Moses Mabhida Stadium
|spelplats= Durban
|publik   = 62010
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Wesley Sneijder
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Kamerun mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=CMR-DEN
|nr       = 26
|bild     = CMR-DEN 2010-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Samuel Eto'o 
|mål2     =  Nicklas Bendtner   Dennis Rommedahl
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 38074
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Daniel Agger
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Danmark mot Japan 

{{Resultat med trupp|id=DEN-JPN
|nr       = 43
|bild     = DEN-JPN 2010-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Jon Dahl Tomasson 
|mål2     =  Keisuke Honda Yasuhito Endō Shinji Okazaki
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 27967
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Keisuke Honda
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Kamerun mot Nederländerna 

{{Resultat med trupp|id=CMR-NED
|nr       = 44
|bild     = CMR-NED 2010-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Samuel Eto'o 
|mål2     =  Robin van Persie Klaas-Jan Huntelaar
|arena    = Green Point Stadium
|spelplats= Kapstaden
|publik   = 63093
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Robin van Persie
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Referenser 

Grupp E
Sportevenemang i Johannesburg
Sport i Durban
Sport i Port Elizabeth
Sport i Pretoria
Johannesburg under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet
Sportevenemang i Kapstaden